Frederick Hervey, IV conte di Bristol – vescovo anglicano e nobile britannico
 Frederick Hervey, I marchese di Bristol – politico inglese
 Frederick Hervey, II marchese di Bristol – politico inglese
 Frederick Hervey, IV marchese di Bristol – politico e ammiraglio inglese